Скіп (короб) — підйомний саморозвантажуваний короб (кліть) для сипких вантажів.
Скіп шахтний
 Скіпо-кліть
Скіповий підйомник (кар'єрний)
 Скіп (керлінг) — капітан команди при грі в керлінг.
 Скіп Джеймс — блюзмен

Ім'я 
 Скіп () — чоловіче ім'я, походить від , шкіпер, капітан морського судна.
 Скіп Мартін — вокаліст гурту Kool & the Gang
 Скіп Барбер — американський пілот Формули-1